Села:
 Зелена Діброва — Житомирська область, Житомирський район
 Зелена Діброва — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Зелена Діброва — Рівненська область, Вараський район
 Зелена Діброва — Сумська область, Ямпільський район
 Зелена Діброва — Харківська область, Кегичівський район
 Зелена Діброва — Черкаська область, Городищенський район

 Зелена Діброва — колишнє село, Сумська область, Недригайлівський район
Селище:
 Зелена Діброва — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район